1990 Голяма награда на Бразилия е 18-о за Голямата награда на Бразилия и втори кръг от сезон 1990 във Формула 1, провежда се на 25 март 1990 година на пистата Интерлагос в Сао Пауло, Бразилия.

Класиране

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при конструкторите

Източници 
 

Голяма награда на Бразилия